Guillaume Le Roux peut désigner :
 Guillaume Le Roux (1885-1913), missionnaire français ;
 Guillaume le Roux (1060-1100), roi d'Angleterre de 1066 à 1087.
 Guillaume Le Roux (1766-1794), administrateur du Finistère et victime de la Révolution française.